Satz von de Bruijn-Erdős steht für folgende mathematische Sätze:

 Satz von de Bruijn-Erdős, Satz in der Graphentheorie, siehe Auswahlprinzip von Rado #Einige Folgerungen
 Satz von de Bruijn-Erdős (Inzidenzgeometrie), Satz in der Inzidenzgeometrie